JKA kan betyde:
 Japan Karate Association – japansk karate-organisation
 Jamal Khashoggi Award for courageous journalism – journalistpris opkaldt efter Jamal Khashoggi